Но́вое — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Новое — деревня в Берёзовском районе Брестской области.

Казахстан 
 Новое — село в Сарыкольском районе Костанайской области.
 Новое — село в Фёдоровском районе Костанайской области, ликвидировано в 2009 г.
 Новое — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.
 Новое — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2010 г.
 Новое — прежнее, до 2009 г., название села Жанаконыс в подчинении городской администрации Актобе.
 Новое — прежнее название села Карамола Жанааркинского района Карагандинской области.

Киргизия 
 Новое — село в Сокулукском районе Чуйской области.

Россия 
Амурская область
 Новое — село в Белогорском районе.

Белгородская область
 Новое — село в Волоконовском районе.

Брянская область
 Новое — деревня в Брасовском районе.

Владимирская область
 Новое — село в Ковровском районе.
 Новое — село в Кольчугинском районе.
 Новое — село в Суздальском районе.
 Новое — село в Юрьев-Польском районе.
 Новое — прежнее, до 1965 г., название села Новокаменское в Суздальском районе.

Вологодская область
 Новое — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодского района.
 Новое — деревня в Лесковском сельском поселении Вологодского района.
 Новое — деревня в Сосновском сельском поселении Вологодского района.
 Новое — деревня в Старосельском сельском поселении Вологодского района.
 Новое — деревня в Грязовецком районе.
 Новое — деревня в Кадуйском районе.
 Новое — село в Междуреченском районе.
 Новое — деревня в Воробьёвском сельском поселении Сокольского района.
 Новое — деревня в Нестеровском сельском поселении Сокольского района.
 Новое — деревня в Чучковском сельском поселении Сокольского района.
 Новое — деревня в Усть-Кубинском районе.
 Новое — село в Усть-Кубинском районе.

Дагестан
 Новое — село в Кизлярском районе.

Еврейская автономная область
 Новое — село в Ленинском районе.

Забайкальский край
 Новое — село в Шилкинском районе.

Ивановская область
 Новое — село в Приволжском районе.

Калининградская область
 Новое — посёлок в Правдинском районе.

Костромская область
 Новое — деревня в Галичском районе.
 Новое — деревня в Красносельском районе.

Ленинградская область
 Новое — деревня в Бокситогорском районе.

Московская область
 Новое — деревня в Волоколамском районе.
 Новое — бывшее село Вышегородского стана Дмитровского уезда (района). Было уничтожено во время польско-литовского нашествия. Сейчас территория села Костино. 
 Новое — деревня в Коломенском районе.
 Новое — деревня в Орехово-Зуевском районе.
 Новое — село в Раменском районе.
 Новое — деревня в Солнечногорском районе.
 Новое — деревня в городском округе Шаховская.

Нижегородская область
 Новое — село в Дальнеконстантиновском районе.
 Новое — село в Шатковском районе.

Новгородская область
 Новое — деревня в Холмском районе.

Пензенская область
 Новое — село в Сердобском районе.

Приморский край
 Новое — село в Михайловском районе.

Псковская область
 Новое — деревня в Новосокольническом районе

Рязанская область
 Новое — деревня в Сасовском районе.
 Новое — село в Скопинском районе.

Сахалинская область
 Новое — село в Корсаковском городском округе.
 Новое — село в Макаровском районе. 

Северная Осетия 
 Новое — село в Пригородном районе. 

Смоленская область
 Новое — деревня в Гагаринском районе.
 Новое — деревня в Угранском районе.

Тверская область
 Новое — деревня в Весьегонском районе.
 Новое — деревня в Зубцовском районе, Погорельское сельское поселение.
 Новое — деревня в Зубцовском районе, Столипинское сельское поселение.
 Новое — деревня в Калининском районе.
 Новое — деревня в Калязинском районе.
 Новое — деревня в Рамешковском районе, сельское поселение Высоково.
 Новое — деревня в Рамешковском районе, сельское поселение Киверичи.
 Новое — деревня в Паньковском сельском поселении Старицкого района.
 Новое — деревня в Старицком сельском поселении Старицкого района.
 Новое — деревня в Торжокском районе.
 Новое — деревня в Плоскошском сельском поселении Торопецкого района, код 28655432151.
 Новое — деревня в Плоскошском сельском поселении Торопецкого района, код 28655432256.
 Новое — прежнее, до 1920-х г., название села Свердлово в Конаковском районе.

Ярославская область
 Новое — село в Большесельском районе.
 Новое — деревня в Брейтовском районе.
 Новое — село в Даниловском районе.
 Новое — село в Некрасовском районе.
 Новое — село в Первомайском районе.
 Новое — село в Переславском районе.
 Новое — деревня в Рыбинском районе.
 Новое — деревня в Тутаевском районе, входит в состав Константиновского сельского поселения.
 Новое — село в Тутаевском районе, входит в состав Левобережного сельского поселения.
 Новое — деревня в Угличском районе.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Новое — исчезнувшее село в Раздольненском районе.
 Новое — упразднённое село в городском округе Судак.

Украина 
Винницкая область
 Новое — село в Липовецком районе.

Днепропетровская область
 Новое — село в Днепровском районе.
 Новое — село в Новомосковском районе.
 Новое — село в Синельниковском районе.
 Новое — село в Широковском районе.

Донецкая область
 Новое — посёлок в Лиманском районе.

Запорожская область
 Новое — село в Акимовском районе.
 Новое — село в Гуляйпольском районе.
 Новое — посёлок в Мелитопольском районе.
 Новое — село в Токмакском районе.

Киевская область
 Новое — село в Киево-Святошинском районе.

Кировоградская область
 Новое — посёлок городского типа в Кировоградсом городском совете.

Николаевская область
 Новое — село в Вознесенском районе.
 Новое — село в Очаковском районе.
 Новое — село в Казанковском районе.

Одесская область
 Новое — село в Белгород-Днестровском районе.
 Новое — село в Кодынцевском районе.
 Новое — село в Гаевском сельском совете Раздельнянского района.
 Новое — село в Щербанском сельском совете Раздельнянского района.
 Новое — село в Татарбунарском районе.

Полтавская область
 Новое — село в Лохвицком районе.
 Новое — село в Оржицком районе.

Ровненская область
 Новое — село в Млиновском районе.

Сумская область
 Новое — село в Ахтырском районе.
 Новое — село в Конотопском районе.

Харьковская область
 Новое — посёлок в Дергачёвском районе.
 Новое — посёлок в Лозовском районе.
 Новое — село в Первомайском районе.

Херсонская область
 Новое — село в Чаплинском районе.

Черниговская область
 Новое — посёлок в Бахмачском районе.
 Новое — посёлок в Черниговском районе.

См. также 
 Новое — озеро в Карелии.